Richard Blackmore puede referirse a:

 sir Richard Blackmore (1654-1729), poeta, religioso y médico inglés.
 R. D. Blackmore (1825-1900), novelista inglés.
 Ritchie Blackmore (1945–), guitarrista británico de Deep Purple.
 Richard Earl Blackmore (14 de agosto de 1956) exjugador estadounidense de rubgy.